Chusf (Khūsf) – miejscowość w Iranie, w ostanie Chorasan Południowy
 Chusf (Khūsf) – rzeka w Iranie